Lindt ist der Name folgender Orte:

 Groote Lindt, eingemeindet 1881 nach Zwijndrecht (Niederlande) 
 Kleine Lindt, 1857 nach Heerjansdam eingemeindet, gehört seit 2003 zu Zwijndrecht (Niederlande)

Lindt ist der Familienname folgender Personen:
 Lindt (Bern), bürgerliches Geschlecht in Bern

 Andreas Lindt (1920–1985), Schweizer evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer
 Anton Franz Herrmann von Lindt (1730–1805), kursächsischer General der Infanterie und Leibgrenadier-Garde 
 August R. Lindt (1905–2000), Schweizer Diplomat
 Benny Lindt (* 1978), deutscher Handballspieler
 Bernhard Lindt (1904–1979), Schweizer Unternehmer
 Franz Lindt (1844–1901), Schweizer Politiker
 Hannes Lindt (* 1986), deutscher Handballspieler
 Hermann Lindt (1872–1937), Schweizer Politiker (BGB); von 1920 bis 1937 Stadtpräsident von Bern

 Karl Ludwig Lindt (1902–1971), deutsch-amerikanischer Theaterregisseur und Schauspieler
 Marga Lindt (1888–1969), deutsche Schauspielerin 
 Nicolas Lindt (* 1954), Schweizer Schriftsteller
 Paul Lindt (1859–1913), Schweizer Architekt
 Rodolphe Lindt (1855–1909), Schweizer Unternehmer und Erfinder
 Rosemarie Lindt (* ~1940), deutsche Schauspielerin
 Vivian Lindt (* 1979), deutsche Schlagersängerin

Lindt ist der Name folgender Unternehmen:

 Lindt & Sprüngli, Schweizer Schokoladenhersteller

Siehe auch:

 Lind
 Lint